Словацька Екстраліга 2020—21 — 28-й розіграш чемпіонату Словацької Екстраліги. У сезоні 2020—21 брали участь дванадцять клубів, серед яких один з Угорщини.

Регулярний сезон

Плей-оф

Wild card раунд

Чвертьфінали 
Матчі пройшли 31 березня — 11 квітня 2021.

Півфінали 
Матчі пройшли 13 — 24 квітня 2021.

Фінал 
Матчі пройшли 29 квітня — 6 травня 2021.

Примітки

Посилання 
 Офіцйний сайт 
 Словацька Екстраліга на eliteprospects 
 Словацька Екстраліга на hockeyarchives 

Сезони Словацької Екстраліги
Словаччина
Словаччина
2020 у словацькому спорті
2021 у словацькому спорті